Битва біля Орлеана

 Битва біля Орлеана (463) - битва між римлянами та вестготами біля Орлеана
 Облога Орлеана - облога міста у 1428-1429 роках під час Столітньої війни
 Облога Орлеана (1563) - облога міста під час Першої гугенотської війни
 Битва біля Орлеана (1870) - битва між під час французько-прусської війни 

Орлеан